Crumbiegel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Crumbiegel (* 1938), deutscher Künstler
 Ferdinand Justus Crumbiegel (1800–1882), deutscher Jurist und Bürgermeister der Hansestadt Rostock
 Johann Gottfried Tobias Crumbiegel (1759–1842), deutscher Verwaltungsjurist 
 Marlies Seeliger-Crumbiegel (1946–2012), deutsche Künstlerin und Galeristin

Siehe auch:

 Krumbiegel